Екатерина Алексеевна Хлыстова (род. 30 ноября 1977 года, Куйбышев) — российская актриса театра и кино. Некоторое время вела прогноз погоды на телеканале «Столица».

Биография 
В 2001 году окончила ГИТИС (курс В. Андреева). Является актрисой Московского академического театра сатиры.

Фильмография 
  — «Чай, кофе, потанцуем…» (сериал) — Людмила
  — «От 180 и выше» — Катя
  — Дальнобойщики-2 (8-я серия «Дураков дорога учит») — Галя
  — «Охотники за иконами» (сериал)
  — «Мальчишник или Большой секс в маленьком городе» (сериал)
  — «Три полуграции» — Света
  — «Ванечка»
  — «Агония страха» (сериал)
  — «И все-таки я люблю…» (сериал) — Дюймовочка, проститутка в борделе
  — «Кандагар» — Нинка
  — «МосГорСмех» (сериал)
  — «Торговый центр» (сериал)

Ссылки 
 Екатерина Хлыстова на сайте ruskino.ru

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Московский театр сатиры